Chiles fotbollslandslag kan avse
Chiles herrlandslag i fotboll
Chiles U20-herrlandslag i fotboll
Chiles damlandslag i fotboll